Carine Roitfeld, journaliste française ;
 Julia Restoin Roitfeld, mannequin français.

Homonymie
Homonymie de patronyme